Lessonia sarcophyllum är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernst Gottlieb von Steudel. Lessonia sarcophyllum ingår i släktet Lessonia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
sarcophyllum